Celso Calvetti – politico italiano
 Diego Calvetti – produttore discografico, musicista e paroliere italiano
 Giuseppe Calvetti – doppiatore italiano
 Paola Calvetti – scrittrice e giornalista italiana